Canadian Direct Insurance BC Men’s Provincials 2009 – prowincjonalne mistrzostwa Kolumbii Brytyjskiej mężczyzn w curlingu, eliminacje do Tim Hortons Brier 2009.

Rywalizacja na najniższym szczeblu zaczęła się 5 grudnia 2008. Turniej finałowy rozegrano w dniach 9–15 stycznia 2009 w Maple Ridge na lodowisku Golden Ears Winter Club.
Obrońcą tytułu była drużyna Boba Ursela, która w poprzednich mistrzostwach kraju zajęła 4. miejsce.

Mistrzem prowincji została drużyna Seana Gealla pokonując w finale Jaya Peachego 8:7.

Drużyny

Wyniki

Klasyfikacja

Play off

Finał

Półfinał

1-2 
13 stycznia 2009, 19:00

3-4 
14 stycznia 13:00

Tie-breaker 
13 lutego 2009, 14:30 
O 4. miejsce

Round Robin

Klasyfikacja

Sesja 1. 
9 stycznia 2009, 12:00

Sesja 2. 
9 stycznia 2009, 19:00

Sesja 3. 
10 stycznia 2009, 12:00

Sesja 4. 
10 stycznia 2009, 19:00

Sesja 5. 
11 stycznia 2009, 12:00

Sesja 6. 
11 stycznia 2009, 19:00

Sesja 7. 
12 stycznia 2009, 12:00

Sesja 8. 
12 stycznia 2009, 19:00

Sesja 9. 
13 stycznia 2009, 9:00

Zobacz też 
 Sezon 2008/2009 w curlingu

Bibliografia 
 Mistrzostwa na playdowns.com
 Strona internetowa Golden Ears Winter Club

2009
2009 w curlingu